Jarca puede designar a:
Harca o harka, fuerza indígena irregular en el Marruecos español, término que también se usa despectivamente.
Uno de los nombres vulgares de Piptadenia viridiflora.